Astronomia: Tità (satèl·lit) és el major satèl·lit de Saturn.
 Mitologia: en la mitologia grega, els Titans eren unes divinitats, fills d'Urà i de Gea.